Maucourt (Oise)
 Maucourt (Somme)
 Maucourt-sur-Orne
Desambiguações de topônimos